Cheswold steht für:

 folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
Cheswold (Delaware)

 folgende Produkte:
Cheswold (Automarke), eine britische Automobilmarke (1911–1916)